Gneu Aufidi, tribú de la plebs l'any 170 aC
 Gneu Aufidi, historiador y jurista romà, qüestor l'any 119 aC.
 Tit Aufidi, jurista romà contemporani de Ciceró.
 Tit Aufidi, metge romà del .
 Marc Aufidi Lurcó, tribú de la plebs l'any 61 aC
 Publi Aufidi Bas, historiador del temps de Tiberi
 Aufidi de Quios, jurista romà, segurament del temps de l'emperador Adrià.
 Aufidi Namusa, escriptor i jurista del segle I aC.